Пава:

 География
 Пава — город в Центральноафриканской Республике.
 Пава — город в Древней Индии (современный ) времён Будды Гаутамы. 
 Пава — река в Нижегородской области, приток Кудьмы.
 Пава — река в Свердловской области, приток Тавды.

 Прочее
 Пава — самка павлина.
 «Пава» — российское зерноперерабатывающее предприятие (бывш. «Хлеб Алтая»).